Comitatul Alexander, conform originalului din engleză, Alexander County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Alexander, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Alexander, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Alexander (dezambiguizare)
 Alexandra (dezambiguizare)
 Alexandru (dezambiguizare)
 Comitatul Alexander (dezambiguizare)
 Districtul Alexander (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii